Daruvár (Daruvar): város Horvátországban; régebben Magyar Királyság, Pozsega vármegye)
 Daruvár (Darova): falu Romániában (Bánság, Temes megye); régebben: Magyar Királyság, 1884-ig Temes vármegye, majd Krassó-Szörény vármegye)